Los siguientes tratados de límites se firmaron en el año 1941:

 Tratado López de Mesa-Gil Borges, entre Colombia y Venezuela.
 Tratado Echandi-Fernández, entre Costa Rica y Panamá.